L'expression , équivalent anglosaxon du goûter, peut désigner :
 le , mouvement politique américain ;
 , révolte américaine contre le Parlement britannique en 1773 ;
 Edenton Tea Party, révolte américaine en 1774 à Edenton en Caroline du Nord ;

Musique 
 , une compilation du groupe The Cure.
 The Tea Party, groupe de rock canadien.

Voir aussi 
 Mad Tea Party, attraction des parcs Disney